Franciaország
Wahlbach, település Haut-Rhin megyében

 Németország
Wahlbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban